A 11 325-ös számú mellékút egy rövid, majdnem pontosan 1 kilométeres hosszúságú mellékút Pilismarót külterületén. Legfontosabb szerepe a Duna bal és jobb partján húzódó 12-es és 11-es főutak (ezen belül is Szob és Esztergom térsége) összekapcsolásában van, a folyón átkelő kompjárat kiszolgálásával.

Nyomvonala 

A 11-es főútból ágazik ki, észak-északkelet felé, és a Szob–Pilismarót-kompjárat felhajtójáig tart; folytatása a túlparton a 12 127-es út.

Források 

 Fejér megye térképe 1:150 000. Készítette és kiadta a Nyír-Karta Bt., adatok lezárva: 2004. január
 kira.gov.hu; lekérdezés időpontja: 2019. április 2.

11325